I distretti dell'Ucraina () sono la suddivisione territoriale di secondo livello del Paese, dopo le oblast', e dopo la riforma amministrativa del 2020 sono pari a 136.

Lista

Repubblica autonoma di Crimea 
Nella Repubblica autonoma di Crimea verranno creati nuovi distretti e quelli vecchi saranno liquidati solo dopo il ritorno del territorio temporaneamente occupato della Repubblica Autonoma di Crimea sotto la giurisdizione generale dell'Ucraina.

Distretti precedenti 

Il 17 luglio 2020, con la Risoluzione della Verkhovna Rada dell'Ucraina del 17 luglio 2020 № 807-IX "Sulla formazione e liquidazione dei distretti", invece di 490 distretti, sono stati creati 136 nuovi distretti con poteri più piccoli, mentre i poteri principali dei distretti passavano a livelli inferiori (comuni) e superiori (oblast') livelli. La superficie media di un distretto era di 1.200 km², la popolazione media era di 52.000 abitanti.

Oblast' di Čerkasy

Oblast' di Černihiv

Oblast' di Černivci

Oblast' di Charkiv

Oblast' di Cherson

Oblast' di Chmel'nyc'kyj

Oblast' di Dnipropetrovs'k

Oblast' di Donec'k

Oblast' di Ivano-Frankivs'k

Oblast' di Kiev

Oblast' di Kirovohrad

Oblast' di Leopoli

Oblast' di Luhans'k

Oblast' di Mykolaïv

Oblast' di Odessa

Oblast' di Poltava

Oblast' di Rivne

Oblast' di Sumy

Oblast' di Ternopil'

Oblast' della Transcarpazia

Oblast' di Vinnycja

Oblast' di Volinia

Oblast' di Zaporižžja

Oblast' di Žytomyr

Repubblica autonoma di Crimea

Kiev

Sebastopoli

Omonimie
Distretto di Horodok (oblast' di Chmel'nyc'kyj) e distretto di Horodok (oblast' di Leopoli)
Distretto di Ivanivka (oblast' di Cherson) e distretto di Ivanivka (oblast' di Odessa)
Distretto di Jampil' (oblast' di Sumy) e distretto di Jampil' (oblast' di Vinnycja)
Distretto di Lyman (oblast' di Donec'k) e distretto di Lyman (oblast' di Odessa)
Distretto di Mykolaïv (oblast' di Leopoli) e distretto di Mykolaïv (oblast' di Mykolaïv)
Distretto di Oleksandrivka (oblast' di Donec'k) e distretto di Oleksandrivka (oblast' di Kirovohrad)
Distretto di Rokytne (oblast' di Kiev) e distretto di Rokytne (oblast' di Rivne)
Distretto di Semenivka (oblast' di Černihiv) e distretto di Semenivka (oblast' di Poltava)
Distretto di Zoločiv (oblast' di Charkiv) e distretto di Zoločiv (oblast' di Leopoli)

Voci correlate 
 Suddivisioni dell'Ucraina
 Rajon
 Oblast' dell'Ucraina

Collegamenti esterni